Al-Dżanub – gubernatorstwo (muhafaza) w Libanie
 Debub – region administracyjny w Erytrei